Пруссы — многозначный термин.
 Пруссы — балтоязычный народ, в IX—XVIII веках населявший территорию нынешней Калининградской области России и Варминско-Мазурского воеводства Польши.

Топоним 
Белоруссия
 Пруссы — деревня в Солигорском районе Минской области.
Россия
 Пруссы — село в Коломенском районе Московской области.
 Пруссы — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Пруссы — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Прусс
 Прусы